La saison 2006 de la NFL fut la  de l'histoire de la National Football League.

Cette page présente les résultats de la saison régulière, les dix-sept séries de rencontres se déroulant entre le  et le . 

Elles ont été suivies par la phase éliminatoire qui s'est déroulée à partir du . 

Le Super Bowl XLI joué le  clôture la saison 2002.

Les rencontres signalées en italique sont celles qui opposent deux franchises d'une même division, celles nommées en premier jouent à domicile et les noms des vainqueurs sont indiqués en gras.

Semaine 1 

Les matchs sont joués les ,  et . Les frères Peyton Manning et Eli Manning étaient opposés en tant que titulaires au poste de quarterback à l'occasion du match New York Giants-Indianapolis. Le frère aîné, Peyton, l'a emporté avec les Colts de Indianapolis.

Semaine 2 

Les matchs sont joués le , sauf Jacksonville-Pittsburgh qui a lieu le . Onze rencontres ont mis aux prises des franchises de la même division. Trois rencontres ont été disputées entre franchises invaincues: NY Jets-New England, Seattle-Arizona et Jacksonville-Pittsburgh.

Semaine 3 

Les matchs sont joués le  à l'exception de Nouvelle-Orléans-Atlanta qui a lieu le . Huit rencontres ont opposé des franchises de la même division, trois matchs opposent des franchises invaincues : Minnesota–Chicago, Indianapolis–Jacksonville et Nouvelle-Orléans-Atlanta. Les Saints de La Nouvelle-Orléans ont rejoué dans leur stade du Superdome pour la première fois après que l'ouragan Katrina eut dévasté la ville en 2005. Ils parque ce retour par une victoire contre Atlanta. À l'issue de cette , il n'y a plus que sept franchises invaincues : Baltimore, Cincinnati, Chicago, Indianapolis, Seattle, Nouvelle-Orléans et San Diego.

Semaine 4 
Les matchs sont joués le , sauf Philadelphie-Green Bay qui a lieu le . Deux chocs entre franchises invaincues : Baltimore-San Diego et Chicago-Seattle. À l'issue de cette , il n'y a plus que trois franchises invaincues : les Colts d'Indianapolis, les Ravens de Baltimore et les Bears de Chicago.

Semaine 5 

Les matchs sont joués le  à l'exception de Denver-Baltimore qui a lieu le . À l'issue de cette , seuls Indianapolis et Chicago restent invaincus.

Semaine 6 

Les matchs sont joués le  à l'exception de Arizona-Chicago qui a lieu le . À l'issue de cette , Indianapolis (5 matchs) et Chicago (6 matchs) sont invaincus.

Semaine 7 

Les matchs sont joués le  à l'exception de Dallas-New York Giants qui a lieu le . Indianapolis reste invaincu à l'issue de cette , comme en 2005. Le changement de quarterback chez les Cowboys de Dalals ne leur évite pas la défaite contre les Giants de New York.

Semaine 8 

Les matchs sont joués le  à l'excpetion de Minnesota-New England qui a lieu le . Il n'y a pas de matchs entre franchises de la même division. Les Colts d'Indianapolis l'emportent à Denver et restent invaincus ainsi que les Bears de Chicago qui ont battu les 49ers de San Francisco.

Semaine 9 

Les matchs sont joués le  à l'exception de Seattle-Oakland qui a lieu le . Les Colts d'Indianapolis remportent le match au sommet contre les Patriots de New England et Chicago perd pour la première fois de la saison.

Semaine 10 

Les matchs sont joués le  à l'exception de Caroline-Tampa Bay qui a lieu le . Les Colts d'Indianapolis restent invaincus avec 9 victoires.

Semaine 11 

Les matchs sont joués le  à l'exception de Jacksonville-New York Giants qui a lieu le . Les Colts d'Indianapolis subissent leur première défaite de la saison contre les Cowboys de Dallas. Les Chargers de San Diego remportent leur duel contre les Broncos de Denver pour la suprématie dans la division AFC Ouest.

Semaine 12 

Trois matchs sont joués le jour de Thanksgiving aux États-Unis, le  : Dallas-Tampa Bay, Kansas City-Denver et Détroit-Miami. Les autres matchs sont disputés le  à l'exception de Seattle-Green Bay qui a lieu le .

Semaine 13 

Le match Baltimore-Cincinnati est joué le , Philadelphie reçoit la Caroline le , les autres matchs se déroulent le . Les Bears de Chicago se qualifient pour la phase éliminatoire. Les Cowboys de Dallas remportent leur duel contre les Giants de New York. Les Colts d'Indianapolis perdent pour la deuxième fois.

Semaine 14 

Le match Pittsburgh-Cleveland est joué le , Saint Louis reçoit Chicago le , les autres matchs se déroulent le .

Semaine 15 

Le match Seattle-San Francisco est joué le , Atlanta reçoit Dallas le , Indianapolis reçoit Cincinnati le , les autres matchs se déroulent le .

Semaine 16 

Le match Green Bay-Minnesota est joué le , Oakland reçoit Kansas City le , Dallas-Philadelphie et Miami-New Jork Jets ont lieu le , les autres matchs se déroulent le . Grâce à leur victoire à Dallas, les Eagles de Philadelphie gagnent une place en phase éliminatoire.

Semaine 17 

Le match Washington–New York Giants est joué le , les autres matchs se déroulent le . Les Giants et les Jets de New York, les Chiefs de Kansas City sont les derniers qualifiés pour la phase éliminatoire (Playoffs), les Broncos de Denver en sont éliminés à la suite de leur défaite en prolongation contre les 49ers de San Francisco.

Classement final de la saison régulière 
Le classement des franchises pour la phase éliminatoire est donné entre parenthèses

Liens externes 
 Vidéo matchs NFL saison 2006 nfl.com 

2006
NFL